Список самых высоких зданий Тайваня — перечень самых высоких зданий Китайской Республики.

Обзор 
В отличие от других азиатских стран с небоскребами, превышающими 400 метров в высоту, небоскребы в Китайской Республики относительно ниже (за исключением Taipei 101). Это связано с тем, что сверх и мега высотное строительство затруднено, географическим расположением Тайваня, подобно Японии, расположенным очень близко к границе между Евразийской и Филиппинской литосферным плитам, из-за чего подвержен частым землетрясениям. Поэтому все здания выше 50 метров должны быть максимально сейсмостойкими и соответствовать многочисленным строгим структурным стандартам, установленным правительством для обеспечения безопасности зданий.

Список зданий 
В этом списке представлены небоскрёбы, расположенные на территории Тайваня с высотой от 160 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен.

См. также 
Список самых высоких зданий Азии

Примечания

Ссылки 

 
Тайвань
Тайвань
Высотки